Beatrice Aitchison (1908-1997), mathématicienne, statisticienne et économiste des transports américaine ;
 Jack Aitchison (né en 2000), footballeur écossais ;
 James Edward Tierney Aitchison (1836-1898), botaniste britannique ;
  (1908-1994), homme politique canadien ;
  (né en 1921), physicien australien ;
 Scott Aitchison (né en 1973), homme politique canadien en Ontario.